Christian Edziré Déquesnes, de son vrai nom Christian Déquesnes, est un blogueur, revuiste, poète (terme qu'il réfute), chanteur et né en 1956 à Douai. Il est l'inventeur de l'appellation de Grande Picardie Mentale abrégée sous l'acronyme GPM.

Biographie 
Avec des camarades, il crée au début des années 80 le fanzine de rock El F.A.A-zine. Il y réalise la plupart des collages de la revue et aussi des interviews, notamment de Jean-Jacques Burneel de The Stranglers et d'Arno Hintjens de T.C Matic, cette dernière rencontre étant déterminante dans sa découverte du blues et la poésie de cette musique qui devient l'une de ses passions.

Au début des années 2000, il a créé la revue-zine Ffwl de poésie qui dans le sillage deviennent  Passages,  Le Moulin des Loups,  Ffwl Lleuw, ces revues ayant publié suppléments.

Il a tour à tour créé les groupes de rock-blues picard Chés Déssaquaches, Chés Éclichures, (2)Brokes et Chés Noértes glènnes.

Il réalise de nombreux s collages sous le nom de S.O.D.A.

Il anime plusieurs blogs dont Aux Robes de Rimbaud, S.O.D.A En-corps !, BLUEStalgie & ARNOlogie.

En 2022, il a initié et animé un projet collectif, inspiré du mail-art, sur le thème Muze Hic ! et qui a fait l'objet de l'édition d'un jeu d'une dizaine de cartes et qui a été édité en supplément du n°18 -hiver 2021/22- du périodique : Aux Robes de Rimbaud (N°ISSN : 2778-1216).

Il a rédigé un travail sur Arthur Rimbaud à Douai qui par la suite, en 2022, a fait l'objet d'un ouvrage collectif qui a été publié, en 2022, dans la collection La Bleu Turquin aux éditions Douro (distribution Hachette).

Il a vu de publié, en 2022,  dans La Vie secrète des Mots10, la revue trimestrielle de Pascal Lenoir, ses deux textes et collages à la mémoire du chanteur belge Arno Hintjens disparu au printemps de la même année et pour lequel il a une grande affection.

Actuellement il effectué des collages sur des vieux disques 33 tours, 45 tours et compact-disc's qu'il recycle façon "art-brut".

Il projette d'éditer les 4 saisons de : Les nouveaux chants du Mabigoni, chantier poétique commencé il a près de 25 ans.

Œuvres

Livres 
 Les Lettres de la nuit, Station Underground d'Émerveillement Littéraire, Isbergues, 1999.
 Christian Déquesnes et Sandrine Lévêque (dessins), Toussint-ducasses, préface de Pierre Garnier, Secondes éditions du K., Arras, 1999.
 Sauf dimanche et jours de fêtes (sous le pseudonyme de Victoire Perdrot), préface de Didier Daeninckx, coll. L'Églantine, Sansonnet, Lille, 2001.
 L'Evangile BleuNUIT, préface de Jacques Cauda. Z4 éditions, 2019.
 Ohé ! ohé ! au bal masqué (petit livre d'artiste). Editions L'Âne qui butine, en 2021.
 Les inédits de Rimbaud (Ouvrage collectif dirigé par Christian-Edziré Déquesnes). Editions Douro, 2022.

Anthologies et revues 
Il a publié dans les anthologies Poète toi-même (Le Castor astral), Cadavre grand m’a raconté, La Poésie des fous et des crétins dans le Nord de la France (le corridor bleu), Le Jardin ouvrier, 1995-2003 (Flammarion), dans les revues Le Jardin ouvrier, À cause du vent, L'Enfance, La Passe, Mir, La Nouvelle revue moderne, le journal Place au[x] sens, la revue numérique Territoires sauriens ainsi que dans les revues Ffwl, BASEMENTS-Ffwl, Passages, Le Moulin des loups et Ffwl Lleuw, La Vie secrète des Mots de Pascal Lenoir et WAM ! de Robert Roman.

Plaquettes 
 Chrono-Punk, chansons et autres textes (le texte d'une chanson en picard et un texte en bilingue), recueil n⁰17, Part en thèses, Arras.
 Les Nouveaux chants du Mabigoni (), recueil n⁰50, Part en thèses, Arras, 2004.
 Les Nouveaux chants du Mabigoni (), recueil n⁰55, Part en thèses, Arras, 2005.
 Les Nouveaux chants du Mabigoni (), recueil n⁰69, Part en thèses, Arras, 2005.
 le Cri du bébé bleu suivi de Toussint-ducasse à Francis Bacon, coll. « Ré-apparitions », supplément n⁰1, revue Passages, 2006
 Depuis ces jours, une barbe noire m'a poussée..., la Vie secrète des mots, Grandfresnoy, 2007.
 Le Chemin d'Arthur (Les Nouveaux chants du Mabigoni : « premier poème de la quatrième branche », « collection de l'Orchidée blanche », supplément n⁰2, revue Le Moulin des Loups, 2014 
 BAZAR BLEUnuit (Un cimetière dans la tête, 2), « collection de l'Orchestrophone », supplément n⁰5 de la revue Le Moulin des Loups, 2015
 12./12 Invisible Man Blues (en écoutant Tangle Eye the Original Alan Lomax Recording - avec un CD), tiré à 14 ex., éditions Sur le chemin d'Arthur, 2015
 Hybrides illuminations (publication papier d'Hybrides illuminations de la tête de loup : voir la section « Numérique ») suivi de Feu de crèche (avec la participation d'Ivar Ch'Vavar), supplément n⁰10 de la revue Le Moulin des Loups, « collection de l'Orchestrophone », éditions Sur le chemin d'Arthur, hiver 2015-2016

Publications en picard

Livre 
 Christian Déquesnes et Sandrine Lévêque (dessins), Toussint-ducasses, préface de Pierre Garnier avec une traduction en wallo-picard de , Secondes éditions du K., Arras, 1999.

Plaquette 
 Insomnies pi souvenainches - Hommage à Géo Libbrecht, la Vie secrète des mots, Grandfresnoy, 2006.

Publication sur la littérature

Sur la littérature picarde 
 Poète douaisien oublié de langue picarde, Théophile Denis - 1829-1908 -, biographie par Christian Edziré Déquesnes, coll. « Ré-apparitions », supplément revue Passages , Saint-Amand-les-Eaux, printemps 2007.

Sur la littérature et la poésie 
 A.R (2) : Toussint-ducasse por / Hommage à Delmore Schw__tz [Affaire SchwARtz-Reed] suivi de les Feux de Brooklyn, par delà le Lou(p) Raide, bilingue picard / français, supplément n⁰20 de la revue Ffwl Lleuw, « collection de l'Orchestrophone », éditions Edzeur l'kémin ed Tuthure / Sur le chemin d'Arthur, toussaint 2017

Textes des chansons en picard 
 Christian Déquesnes, Bleuses ducasses, Secondes éditions du K, Arras, 1998.
 Bleuses t:etes ed bornes, paroles et autres textes picards extraits de l'album Dallaches de Chés Déssaquaches, textes de C. Edziré sauf deux de Konrad Schmitt et les "Proverbes berkois" recueillis par Ivar Ch'Vavar, 2001.
 C. Edziré Déquesnes/Konrad Schmitt, Sakke eddin !, recueil n⁰49, Part en thèses, Arras, .
 C. Edziré Déquesnes avec la contribution de Konrad Schmitt, Sakke eddin !, textes/documents-chansons de (2)Brokes et commentaires de l'auteur, coll. « Gvaus ed tros », BASEMENTS-Ffwl Product, Douai, 2004.

Discographie 
 2001 : Chés Déssaquaches, Dallaches — Bleuses bornes —.
 2004 : (2)Brokes, Chés pounks n’on pon l’djale ed barbekiou !, album 5/6 titres.

Liens externes 

 Extraits musicaux de Chés Déssaquaches, Chés Éclichures, (2)Brokes et Christian Edziré Déquesnes sur Bandcamp

Notes et références 

Blogueur français
Poète français du XXe siècle
Poète français du XXIe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Poète performeur français
Littérature de langues régionales
Chanteur français du XXIe siècle
Écrivain de langue picarde
Personnalité liée à la langue picarde
Art postal
Naissance en 1956
Naissance à Douai